Scheriau ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Maks Scheriau (1918–2012), deutscher Hochschullehrer und Künstler
 Hans Scheriau (1889–1939), österreichischer Politiker (NSDAP)
 Melanie Scheriau (* 1979), österreichisches Fotomodel und Fernsehmoderatorin